Maria Bründl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Maria Bründl (Alkofen), Wallfahrtskapelle in Bayern
 Maria Bründl (Hauzenberg), Gnadenkapelle in Bayern, siehe Hauzenberg #Sehenswürdigkeiten
 Maria Bründl (Landshut), eine Wallfahrtskirche in Berg ob Landshut, Bayern

Burgenland
 Maria Bründl (Steinberg-Dörfl), Wallfahrtsstätte in Steinberg-Dörfl

Niederösterreich
 eine Wallfahrtskapelle in der Wallfahrtsstätte Pulkauer Bründl
 eine Kapelle im Wallfahrtsort Maria Dreieichen, Rosenburg-Mold, siehe Basilika Maria Dreieichen #Bründlkapelle
 Maria Bründl (Schwarzenbach), Wallfahrtskapelle in Schwarzenbach
 Wallfahrtskirche Maria Bründl (Wilhelmsdorf), Wallfahrtskirche in Wilhelmsdorf

Oberösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Bründl (Putzleinsdorf)
 Maria Bründl (St. Oswald bei Freistadt), Ortslage und Wallfahrtskapelle in St. Oswald bei Freistadt

Siehe auch:
 Mariabrunn